Le tournoi de tennis de Palerme est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1993, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 5 au .

Radka Bobková remporte le simple dames. En finale, elle bat Mary Pierce, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Karin Kschwendt et Natalia Medvedeva.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Palerme
 Saison 1993 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1993
Palerme
Sport en Italie en 1993
Tennis en juillet 1993